Артур Марћин Јенджејчик (; Дембица, 4. новембар 1987) пољски је фудбалски одбрамбени играч. Тренутно наступа за Легију из Варшаве и репрезентацију Пољске.

Статистика

Клуб

1 Укључује Суперкуп Пољске и Куп Екстракласе.

Репрезентација

Голови за репрезентацију 
Ажурирано након утакмице одигране 12. јуна 2016. Голови Пољске су наведени на првом месту. Колона „Гол” означава резултат на утакмици након Јенджејчиковог гола.

Трофеји 

Легија Варшава
 Екстракласа (5): 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017–18.
 Куп Пољске (6): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1987.
Пољски фудбалери
Фудбалери Легије Варшава
Фудбалери Короне Кјелце
Фудбалери Краснодара
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Светском првенству 2022.